Le tournoi de Zagreb est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2012, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple et en double.
 En simple, il remporte son  face à Lukáš Lacko.
 En double, associé à Márcos Baghdatís ils battent la paire croate Ivan Dodig et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Zagreb
Sport en Croatie en 2012
Tennis en janvier 2012